Тур MDNA был девятым концертным турне американской певицы и автора-исполнительницы Мадонны. Он продемонстрировал материал с ее двенадцатого студийного альбома, MDNA (2012). В рамках тура Мадонна посетила Америку, Европу и Ближний Восток, впервые выступив в Объединенных Арабских Эмиратах, на Украине, в Шотландии и Колумбии. Первоначально планировались также концерты в Австралии в январе 2013 года, но они были отменены; Мадонна извинилась в видео-письме на своем официальном аккаунте YouTube.

Мадонна описала тур как «путешествие души от тьмы к свету». Это было разделено на четыре раздела: «Трансгрессия», где главной темой было оружие и насилие; «Пророчество», в котором сочетаются радостные песни, объединяющие людей; «Мужское / Женское», сочетание чувственности и моды с несколькими классическими песнями Мадонны, выполненными во французском стиле Кабаре, который Мадонна назвала «большой вечеринкой и праздником». Тур получил  в основном положительный прием критиков.

В туре были задействованы многие спорные темы, такие как насилие, огнестрельное оружие, права человека, нагота и политика. Судебные иски, угрожавшие Мадонне, также имели место в этих гастролях. MDNA Tour имел большой коммерческий успех, и многие залы были сразу же распроданы. Он был назван самым кассовым туром 2012 года Billboard. Тур собрал 305,2 млн. долларов из 88 распроданных шоу, став десятым по величине гастрольным турне всех времен и превзойдя Taking Chances Tour Селин Дион в качестве второго по величине тура среди женщин-исполнительниц, после её же Sticky & Sweet Tour. Таким образом, Мадонна заняла первые две строчки самых успешных женских туров. Мадонна получила награду Top Touring Artist на церемонии награждения Billboard Music Awards в 2013 году.

Специальный концерт под названием «Мадонна: The MDNA Tour» транслировался на Epix в США 22 июня в 8:00 по восточному времени. 9 сентября 2013 года был выпущен концертный альбом MDNA World Tour.

Справка 

Сразу после выпуска MDNA в интервью для Vogue Italia, Мадонна сказала, что хочет двигаться. Было решено создать самый масштабный тур в её карьере, включающий в себя около 90 концертов. Первоначально планировалось провести концерты в США, после чего отправиться в Европу, но Мадонна позже изменила своё решение. Она анонсировала в своем Facebook первые 20 дат тура. В их числе находилось также 2 даты для России.

Премьерный показ на российском телевидении состоялся 25 сентября 2015 года в эфире Первого канала.

Сет-лист 
 «The Virgin Mary Intro» (содержит элементы из «Psalm 91», а также отрывки из «Birjina gaztetto bat zegoen»)
 «Girl Gone Wild» (содержит элементы из «Material Girl», а также отрывки из «Give It 2 Me»)
 «Revolver»
 «Gang Bang»
 «Papa Don’t Preach»
 «Hung Up» (содержит элементы из «Girl Gone Wild»)
 «I Don’t Give A»
 «Best Friend» (Видеоинтерлюдия) (содержит элементы из «Heartbeat»)
 «Express Yourself» (С элементами из «Born This Way» и «She’s Not Me»)
 «Give Me All Your Luvin’» (Just Blaze Bionic Dub)
 «Radio Dial Static Medley» (содержит элементы «Holiday», «Into the Groove», «Lucky Star», «Like A Virgin», «4 Minutes», «Ray of Light» и «Music»)
 «Turn Up The Radio»
 «Open Your Heart» (содержит элементы «Sagarra Jo!»)
 «Masterpiece»
 «Justify My Love» (Видеоинтерлюдия)
 «Vogue»
 «Erotic Candy Shop» (содержит элементы из «Сandy Shop», «Erotica» и «Ashamed of Myself»)
 «Human Nature»
 «Like a Virgin» (содержит элементы из «Evgeni’s Waltz»)
 «Love Spent» (содержит элементы «Love Spent» (Акустическая версия) и «Evgeni's Waltz»)
«Nobody Knows Me» (Видеоинтерлюдия)
 «I’m Addicted»
 «I’m a Sinner» (содержит элементы из «Cyber-Raga»)
 «Like a Prayer» (содержит элементы из «De Treville-n azken hitzak»)
«Celebration» (содержит элементы из «Give it 2 Me» и «Girl Gone Wild»).

Даты тура

Примечания 

Турне Мадонны